Кожух може да означева:
 кожух – кожено палто с козината отвътре;
 Кожух – погранична планина между Северна Македония и Гърция;
 Кожух – възвишение над местността Рупите, община Петрич;
 Кожух – река в Кемеровска област, Русия.